ТЛБ — многозначная аббревиатура:
 ТЛБ — транслокационный белок
 ТЛБ — Турецкая либеральная партия

См. также 
 МТЛБ — малый тягач легкий бронированный
  — аббревиатура латиницей